Змагання з настільного тенісу в командному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 відбуваються з 1 по 6 серпня 2021 року в Токійському палаці спорту.

Формат 
Збірні складаються з трьох гравців. Кожен матч між двома командами складається з п'яти окремих матчів, із яких для перемоги потрібно виграти три. Спочатку грають матч у парному розряді, потім два - в одиночному. Якщо до цього часу жодна з команд не виграла три окремі матчі, то грають ще щонайбільше два матчі в одиночному розряді
.

Кваліфікація

Розклад

Сіяні команди

Сітка

Результати

Перший раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за бронзові медалі

Матч за золоті медалі

Примітки

Посилання 
Draw 
ITTF Tokyo 2020 Olympic Games 

командний розряд (чоловіки)